Masutatsu Oyama, de grootmeester van het huidige Kyokushinkai karate
Oyama (toneel), een man die een vrouwenrol speelt
Oyama (Tochigi), een stad in de Japanse prefectuur Tochigi
 Oyama (Shizuoka) , een  gemeente in de Japanse prefectuur Shizuoka.
 Oyama (Toyama) , een  gemeente in de Japanse prefectuur Toyama.
 Oyama (geslacht), een plantengeslacht uit de Magnoliafamilie.